

A 
 Georges André més conegut com a Géo André (París, 1889 - Tànger, 1944), esportista, periodista i aviador francès.
 Georges Auric (Lodeva, Erau, 1899 – París, 1983) compositor francès.

B 
 Georges Bataille (1897 – 1962) escriptor, antropòleg i filòsof francès.
 Georges Bernanos (París, 1888 - Neuilly-sur-Seine, 1948) escriptor francès.
 Georges Bizet (París, 1838 - Bougival, 1875) compositor francès d'òperes.
 Georges Bidault (Molins, 1899 - Kanbo, Iparralde, 1983), polític francès, president del govern provisional el 1946.
 Georges Braque (Argenteuil, Val-d'Oise, 1882 - 1963) pintor i escultor del .
 Georges Berger pilot de curses automobilístiques belga que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Georges Brassens (Seta, 1921 - Sant Geli dau Fesc, 1981), cantautor francès.

C 
 Georges Cuvier, Baró de Cuvier (Montbéliard, 1769 - París, 1832) naturalista francès pare de l'anatomia comparada.
 Georges Charpak (Dabrowica, Polònia 1924) físic francès, d'origen polonès, guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1992.
 Georges Claes (Boutersem, 1920 - Lovaina, 1994) ciclista belga professional.
 Georges Coste (1944) jugador de rugbi francès.
 Georges Catroux (Llemotges, 1877 - París, 1969) militar francès, governador d'Indoxina.
 Georges Chappe (Marsella, 1944) ciclista francès professional entre 1965 i 1972.
 Georges Cuvelier (París, 1896 - ?) ciclista francès professional entre 1923 i 1929.
 Georges Cziffra o György Cziffra pianista.
 Georges de Cadoudal Jorg Cadoudal

D 
 Georges Jacques Danton (1759 - 1794) dirigent de la Revolució Francesa.
 Georges Delerue (Roubaix, França, 1925 - Los Angeles, 1992) compositor i director musical de cinema.
 Georges Duby (París, 1919 – Ais de Provença, 1996), historiador francès.
 Georges Dumézil (París, 1898 - 1986) antropòleg francès.
 Georges Decaux (Gamaches, 1930) ciclista francès professional entre 1952 i 1956.

F 
 Georges Feydeau (París, 1862 - 1921) comediògraf francès especialitzat en el gènere del vodevil.
 Georges Fleury (Orleans, 1878 - 1968) ciclista francès que va córrer entre 1904 i 1911.
 Georges Franju (Fougères, 1912 - Paris, 1987) cineasta francès.

G 
 Georges Grignard pilot de curses automobilístiques francès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Georges Groussard (La Chapelle-Janson, 1937) ciclista francès professional entre 1961 i 1967.

H 
 Georges Hébert (París, 1875 - Tourgéville, 1957) instructor d'educació física francès.
 Georges Eugène Haussmann correntment anomenat el «baró Haussmann», (París, 1809 - 1891).

J 
 Georges Jacobi (Berlín, 1840 – Londres, 1906) compositor alemany.

K 
 Paul-Georges Koch (Colmar, 1908 - Munster, Alt Rin, 1982) religiós i poeta alsacià en llengua alemanya.
 Georges Jean Franz Köhler (Munic, 1946 - Friburg de Brisgòvia, 1995) biòleg alemany guardonat amb el Premi Nobel.

L 
 Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (Montbard, 1707 - París, 1788), naturalista, matemàtic, cosmòleg i escriptor francès.
 Georges Lemaire (Pepinster, 1905 - Ukkel, 1933) ciclista professional belga.
 Georges Lemaître (Charleroi, 1894 - Lovaina, 1966) astrofísic i matemàtic belga.

M 
 Georges Marchais (La Hoguette, Baixa Normandia 1920 - París, 1997) polític comunista.
 Georges Méliès, (París, 1861 - 1938) director de cinema francès.
 Georges Meunier (Vierzon, 1925) ciclista francès professional entre 1949 i 1960.
 Georges Moustaki, nom artístic de Yussef Mustacchi (Alexandria, 1934), cantautor poliglot.
 Georges Martin (París, 1844 - 1916), metge, home polític i francmaçó.
 Lucien Georges Mazan (Plessé, Loire-Atlantique, 1882 - Troyes, 1917) ciclista franco-argentí.

O 
 Georges Ohsawa (Kyoto, 1893 - Tòquio, 1966), pensador japonès.
 Georges Othily (Caiena, 1944) polític de la Guaiana Francesa.

P 
 Georges Paulmier (Frépillon, 1882 - Chateaudin, 1965) ciclista francès.
 Georges Pintens (Anvers, 1946) ciclista belga que fou professional entre 1968 i 1976.
 Georges Perros (París, 1923 - 1978), pseudònim de Georges Poulot, escriptor i poeta francès.
 Georges Passerieu (Londres, 1885 - Peray, 1928) ciclista francès.
 Georges Perec (París, 1936 - Ivry-sur-Seine, 1982) escriptor francès.
 Georges Pire o pare Dominique Pire (Dinant, Bèlgica 1910 - Lovaina 1969) religiós dominic belga.
 Georges Pitoëff (Tbilissi, 1884 – Ginebra, 1939) actor i director georgià.
 Georges Pompidou (Montboudif, 1911 – París, 1974) polític francès president de la República francesa.
 Georges Prêtre (Waziers, 1924) director d'orquestra francès.

R 
 Georges Remi "Hergé" (Etterbeek, 1907 - Brussel·les, 1983), il·lustrador belga conegut per la creació de Tintín.
 Georges Rodenbach (Tournai, 1855 - París, 1898) poeta i novel·lista belga adscrit al moviment simbolista.
 Georges Ronsse (Anvers, 1906 - Anvers, 1969) ciclista belga.
 Georges Rouault (1871 - 1958) pintor francès fauvista i expressionista.
 Georges Le Rumeur, conegut com a Mathaliz (Felger 1882- Azay-le-Rideau, 1941) escriptor i nacionalista bretó.

S 
 Georges Sebastian, nom que adoptà György Sebestyén (Budapest, 1903 - La Hauteville, 1989), director d'orquestra.
 Georges Seurat (París, 1859 – 1891) pintor francès fundador del Neoimpressionisme.
 Georges Simenon (Lieja, 1903 - Lausana, 1989) escriptor belga en francès.
 Georges Sioui (1948) historiador de l'ètnia dels hurons.
 Georges Sorel (1847 - 1922) filòsof i sindicalista revolucionari francès.
 Georges Speicher (París, 1907 - Maisons-Laffitteera, 1978) ciclista francès.

T 
 Georges de La Tour (Vic-sur-Seille, 1593 – Lunéville, 1652) pintor barroc del Ducat de Lorena.
 Georges Gilles de la Tourette, neuròleg francès.

U 
 Georges Urbain (1872, París - 1938), químic francès.

V 
 Georges Vandenberghe (Oostrozebeke, 1941 - Bruges, 1983) ciclista belga.

W 
 Georges Wybo (París, 1880 - 1943), arquitecte francès adscrit a l'art déco.
 Georges Wambst (Lunéville, 1903 - Raon-l'Étape, 1988) ciclista francès.